Bishop’s Island ist der Name folgender geographischer Objekte in Irland:

 Bishop’s Island (Clare), Insel im County Clare
 Bishop’s Island (Sheep Haven), Insel im Sheep Haven, County Donegal
 Bishop’s Island (Knockraha), Townland im Electoral Division of Knockraha, County Cork
 Bishop’s Island (Watergrasshill), Townland im Electoral Division of Watergrasshill, County Cork

Siehe auch:
 Bishop Island, Insel in Nunavut, Kanada